Primeira ofensiva sobre o Golfo de Sidra, ocorrida de 26 a 30 de março de 2011
Segunda ofensiva sobre o Golfo de Sidra, ocorrida de 22 de agosto a 20 de outubro de 2011
Ofensiva do Golfo sobre o Sidra (2017), ocorrida de 3 a 14 de março de 2017
Ofensiva do Golfo sobre o Sidra (2018), ocorrida de 11 a 21 de junho de 2018